Der Begriff Schülerbibelkreis bezeichnet
 Bibelstunden für Schüler,
 einen evangelischen Jugendverband, der ab 1928 den Namen Bund Deutscher Bibelkreise führte, 
 die Gruppenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit.